Французский Дивизион 1 сезона 1934/35 — 3-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Сошо» из одноименного города стал чемпионом в первый раз, набрав 48 очков. 
В турнире принимают участие 16 команд. 12 из прошлого сезона и четыре, которые вышли в Дивизион 1 по результатам турнира в Дивизионе 2 . Дивизион пополнили «Олимпик Алес», «Мюлуз», «Ред Стар» и «Страсбур».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном

Клубы, вышедшие в Дивизион 1 сезона 1934/1935 
Следующие клубы вышли в Дивизион 1 из Дивизиона 2:
 Мюлуз
 Ред Стар
 Страсбур
 Олимпик (Алес)

Клубы, выбывшие в Дивизион 2 сезона 1934/1935 
По итогам сезона 1933/34 в Дивизион 2 выбыли следующие два клуба:
 Пари Шарантон
 Ницца

Клубы-участники

Итоговая турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com

1934/1935
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1934 году
Спорт во Франции в 1935 году